Heiligenstock steht für:

 Heiligenstock, religiöses Kleindenkmal, siehe Bildstock
 Heiligenstock (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Sand von Bergisch Gladbach
 Heiligenstock (Solingen), Ortslage in der Stadt Solingen
 Heiligenstock, Hochplateau auf dem Berger Rücken in Frankfurt am Main
 Heiligenstock, Weinbaulage im Rheingau, siehe Liste der Weinlagen im Rheingau #Großlage Heiligenstock

Siehe auch:
 Parkfriedhof Heiligenstock in Frankfurt am Main
 Sender Heiligenstock, ehemalige Sendeanlage auf dem Heiligenstock in Frankfurt am Main